Die I liga (Schach) 1995 war die 24. Austragung der I liga und die 51. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde zum dritten Mal in Folge ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski. Aus der II liga waren im Vorjahr PTSz Płock, KS Maraton Warszawa und KSz Pribo Hańcza Suwałki aufgestiegen. Alle drei Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während KS Górnik Zabrze, KS Miedź Legnica und KS Śląsk Świętochłowice abstiegen.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1995.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die drei Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die drei Erstplatzierten der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 14. bis 26. September in Lubniewice gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1995